Miejscowości w USA:
 Garden Plain – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
Gminy w USA:
 Garden Plain (ang. Garden Plain Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Garden Plain (ang. Garden Plain Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick